Karel de Bazel (1869-1923), een Nederlandse architect en ontwerper
De Bazel (Amsterdam), een Amsterdams gebouw en rijksmonument
De Bazel (Arnhem), een Arnhems gebouw en rijksmonument